Margulies ist der Familienname folgender Personen:

 Berl Margulies (1815–1868), jüdischer Volksdichter und fahrender Volkssänger, siehe: Berl Broder
 David Margulies (1937–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Donald Margulies (* 1954), US-amerikanischer Dramatiker
 Jean Margulies (1939–2015), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Jimmy Margulies, US-amerikanischer Cartoonist
 Julianna Margulies (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Lazar C. Margulies (1895–1982), US-amerikanischer Gynäkologe 
 Martin Margulies (* 1965), österreichischer Politiker (Grüne)
 Michael D. Margulies (* 1936), US-amerikanischer Kameramann

 Robert Margulies (1908–1974), deutscher Politiker
 Roni Margulies (* 1955), türkischer Journalist und Schriftsteller
 Samuel Hersch Margulies (1858–1922), Rabbiner und Hebräist

Siehe auch: Margulis, Margolies, Margolis, Margules